Assalam F.C. é um clube de futebol de Timor-Leste, da cidade de Nafatin. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol de Timor-Leste